Sânmartin, Sânmărtin, Sânmartinu eller Sânmărtinu kan avse:

Rumänien
Sânmartin, Bihor – en kommun i Bihor
Sânmartin, Cluj, en kommun i Cluj
Sânmartin, Harghita, en kommun i Harghita

Se även
Saint Martin (olika betydelser)
Sankt Martin (olika betydelser)